Сре́днее () — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 211 человек. Почтовый индекс — 47516. Телефонный код — 3542.

Местный совет 
48023, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с.Завалів

Ссылки 
 Среднее на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подгаецкого района